Михайловский — починок в Завьяловском районе Удмуртии, входит в Шабердинское сельское поселение. Находится в 14 км к северо-западу от центра Ижевска.

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии